

Португалия – Гърция 1:2 (0:1)

Испания – Русия 1:0 (0:0)

Гърция – Испания 1:1 (0:1)

Русия – Португалия 0:2 (0:1)

Испания – Португалия 0:1 (0:0)

Русия – Гърция 2:1 (2:1) 

A